Гаруда — мифический царь птиц в индуистской и в буддийской традиции, получеловек и полуптица.
 (2307) Гаруда — астероид главного пояса, который был открыт 18 апреля 1957 года.

См. также 
 «Гаруда-пурана» — священный текст индуизма на санскрите, одна из восемнадцати основных пуран.
 Garuda Indonesia — индонезийская авиакомпания.